een indianenstam, zie Oneida (volk)
diverse plaatsen in de VS:
Oneida (Illinois)
Oneida (Kansas)
Oneida (New York)
Oneida (Pennsylvania)
Oneida (Tennessee)
Oneida (Wisconsin)
Oneida (band)
Oneida (geslacht), een geslacht van vlinders